PKHD1L1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 8-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 4 243 амінокислот, а молекулярна маса — 465 734.

Кодований геном білок за функцією належить до рецепторів. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Некатегоризовані білки